Złoty Kij – rodzaj sportowego trofeum indywidualnego przyznawanego w hokeju na lodzie.

 Hokej na lodzie
 Złoty Kij – nagroda w Czechach
 Złoty Kij – nagroda w Polsce
 Złoty Kij – nagroda w Rosji

 Zobacz też 
 Srebrny Kij